Аттриция ()

  — в католицизме неполное раскаяние, само по себе недостаточное для получения отпущения грехов, но при исповеди прощаемое; противопоставляется контриции.
 Аттриция (лингв.) — в билингвизме деградация одного из языков.

Примечания